L'édition 2007 du tournoi de tennis de la côte Pacifique s'est déroulée du 12 au  et a été remportée par le Britannique Andy Murray pour qui c'était la deuxième victoire consécutive.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de San José
 Saison 2007 de l'ATP

Liens externes 
 
  Site de l'ATP

Tennis masculin en 2007
ATP 2007
Sport en Californie en 2007
Tennis aux États-Unis en 2007
Tennis en février 2007